Iovinus (vagy Jovinus) római családnév.

 Flavius Valerius Iovinus; római katona, hadvezér
 Iovinus; trónbitorló, mh. 413-ban, az előbbi unokája